Андрущенко Микола Анатолійович — український військовик
 Андрущенко Микола Дмитрович — український художник